Petros Kokkalis ist der Name folgender Personen:

* Petros Kokkalis (Mediziner) (1896–1962), griechischer Chirurg, Hochschullehrer und Politiker
 Petros S. Kokkalis (* 1970), griechischer Geschäftsmann und Politiker